Михаи́л Мара́тович Фри́дман (род. 21 апреля 1964, Львов, СССР) — российский предприниматель, миллиардер, советский инженер металлургического производства. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.

Один из богатейших предпринимателей России (до марта 2022 года) и жителей Великобритании. В 2019 году газета The Times объявила Фридмана богатейшим жителем Лондона с состоянием в $15 млрд. В 2021 году журнал Forbes поставил Михаила Фридмана на 11-е место в списке богатейших предпринимателей России с состоянием в $15,5 млрд.

Имеет израильское и российское гражданства. С 2015 года — резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел , где продолжает проживать и после введения против него санкций Европейского союза.

В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии. Фридман назвал основания ввода против него санкций клеветой и пообещал их оспорить. Затем попал ещё и под санкции Украины.

Биография и предпринимательство 

Родился в семье инженеров. Отец — лауреат Государственной премии СССР (в составе коллектива авторов) за разработку систем опознавания для военной авиации.

В 1986 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). По информации журнала «Профиль», на третьем курсе Фридман организовал неформальный молодёжный клуб «Земляничная поляна», где проводились дискотеки, выступали артисты и барды. В СМИ публиковались заявления конкурентов Фридмана о том, что в то время он также занимался фарцовкой, хотя сам Фридман это отрицает.

После окончания института и до 1988 года работал инженером-металлургом на заводе «Электросталь» одноимённого города Московской области. В это же время начал заниматься предпринимательской деятельностью.

В 1988 году он организовал кооператив «Курьер», специализировавшийся на мытье окон. В 1989 году совместно с М. В. Алфимовым (от фамилии которого и появилось название), Г. Б. Ханом и А. В. Кузьмичёвым создал и возглавил компанию «Альфа-Фото», занимавшуюся продажами фотоматериалов, компьютеров и копировального оборудования.
В том же году основал советско-швейцарское совместное предприятие «Альфа-Эко», которое занималось экспортом нефти и металлургической продукции; на его основе впоследствии была создана «Альфа-Групп».

В 1991 году возглавил совет директоров Альфа-банка. Часть его капитала вложена в белорусские проекты — Альфа-банк, оператора Life, ритейлеров «Белмаркет» и «БелЕвросеть».

В 1997 году вместе с Access/Renova Леонида Блаватника и Виктора Вексельберга приобрёл в собственность Альфа-банка на аукционе 40 % акций Тюменской нефтяной компании.

В 2003 году акционеры Тюменской нефтяной компании объединили её с британской ВР и создали компанию TНK-BP.

Впоследствии был членом совета директоров объединения «Общественное российское телевидение» (ОРТ), а также совета директоров нефтяной компании «Сиданко» и торгового дома «Перекрёсток».

В 2013 году Фридман с партнёрами продали свою долю (25 % акций) в TНK-BP за $14 млрд, что сделало его одним из самых богатых бизнесменов в России и СНГ, позже он сам и его партнёры основали инвестиционную компанию LetterOne, которая занялась вложением вырученных средств в зарубежные активы: немецкую нефтегазовую компанию DEA, английскую сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett, VEON (бывшая VimpelCom), турецкую телекоммуникационную компанию Turkcell и т. д.

В 2015 году Фридман объявил о приобретении чешского онлайн-банка , который, начав свою деятельность в 2010 году в Словакии, функционировал в Чехии с 2011 года в качестве филиала банковской группы Raiffeisen Bank International и был полностью убыточным. Фридман намеревался превратить Zuno в самостоятельный банк со штаб-квартирой в Вене, но впоследствии отказался от сделки.

В мае 2016 года он объявил о намерении потратить практически всё своё состояние на благотворительность. Привлекать своих детей к участию в управлении «Альфа-Групп» Фридман не намерен, надеясь на самостоятельное достижение ими карьерных успехов. Как пишет Bloomberg, 19-летний сын Михаила Фридмана Александр снимает квартиру на окраине Москвы и добирается на работу на метро.

Летом 2016 года испанский предприниматель Хавьер Перес Дольсет, глава корпорации ZED, специализирующейся на разработке мобильных приложений, обратился в испанскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении российских партнёров, связанных с компанией VimpelCom Ltd., входящей в «Альфа-Групп». По утверждениям Переса Дольсета, они присвоили капитал совместной фирмы и разорили его головное предприятие. Как утверждает адвокат Фридмана, в результате расследования выяснилось, что Дольсет сам незаконно выводил деньги из компании в офшоры. Газета El Confidencial посвятила истории банкротства ZED серию статей, в которых Михаил Фридман обвинялся в желании незаконно завладеть компанией, отстранив от дел и разорив испанского партнёра.

В 2016 году Михаил Фридман, Герман Хан и Пётр Авен выиграли в лондонском суде дело из-за публикации так называемого досье Трампа. В нём говорилось, что акционеры Альфа-банка неофициально консультируют Владимира Путина. Как следует из дела №QB-2018-006349 за 07.08.2020, судья поручил исправить содержание доклада, а также выплатить Фридману и Авену по 18 000 фунтов стерлингов компенсации. «Если ты не подаёшь иск, это равнозначно молчаливому согласию. <…> Мы на 100 % уверены в победе, поскольку нас обвиняют в том, что мы не совершали никогда», — приводит слова Фридмана издание Forbes.

В январе 2018 года Михаил Фридман был включён в «кремлёвский список» Минфина США.

В ноябре 2021 года вместе с партнёрами пытался приобрести производство сырков «Б. Ю. Александров», но владельцы бизнеса не согласились продавать его за $50 млн.

24 февраля 2022 года находился в Москве, спешно вернулся в Лондон, где продолжил находиться и после введения против него санкций Европейского союза в конце февраля того же года. В интервью в начале марта 2022 года, имея в виду его обширные связи на Западе, которые он выстраивал в течение десятилетий, выразил недоумение по поводу введения против него и его делового партнёра Петра Авена санкций, заявив: «Мы искренне считали, что мы такие добрые друзья Западного мира, что нас не могут наказать.»

1 марта 2022 года вышел из совета директоров Альфа-банка.

В октябре 2022 года в украинских СМИ появилась информация о том, что Михаил Фридман написал письмо главе НБУ Андрею Пышному о готовности акционеров Альфа-Банка Украина безвозмездно передать банк государству.

Общественная и политическая деятельность 
В январе 1996 года выступил одним из учредителей Российского еврейского конгресса, став его вице-президентом и главой комитета по культуре.

Оказывал поддержку еврейским инициативам в России и Европе, в частности, вносил большой вклад в деятельность Европейского еврейского фонда — неправительственной организации, способствующей развитию европейского еврейства и продвижению идей толерантности и взаимоуважения в Европе.

В 1995—1998 годах входил в совет директоров телекомпании «Общественное российское телевидение» (ЗАО «ОРТ»).

С момента основания благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни» в 2004 году, Фридман поддерживает его через свои структуры.

В 2007 году Фридман вместе со Стэном Половцом, Александром Кнастером, Петром Авеном и Германом Ханом основали благотворительную группу Genesis Philanthropy Group, цель которой — развитие и укрепление связей среди русскоязычных евреев всего мира.

Был одним из основных спонсоров Мемориала Холокоста в Бабьем Яру в Киеве, построенного в 2016 году. Проспонсировал цикл документальных фильмов Леонида Парфенова «Русские евреи».

В 2011 году основал ежегодный Alfa Jazz Fest, который финансируется Альфа-банком, в своём родном городе Львове, Украина, в 2014 году запустил Alfa Future People Festival — ежегодный фестиваль электронной музыки, проводимый на берегах Волги в Нижегородской области.

Входил в наблюдательный совет программы «Альфа-Шанс» для поддержки молодых талантов.

Изложение обоснования санкционного решения Совета Европейского союза в отношении Фридмана, среди прочего, гласит: «Г-н Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины. В 2018 году г-н Фридман вместе с г-ном Авеном посетили город Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы передать соображения российского правительства о санкциях США и контрсанкциях со стороны Российской Федерации.»

В 2021 году поддержал решение Альфа-банка о сотрудничестве с Моргенштерном.

В феврале 2022 года, вскоре после российского вторжения на Украину, в письме, отправленном сотрудникам его лондонской частной инвестиционной компании LetterOne, написал: «Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе… Я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как трагедию для них обоих».

В июле 2022 года представители «Альфа-Групп» опровергли в СМИ получение Фридманом гражданства Украины (ранее такая информация была распространена некоторыми Telegram-каналами).

Оценки состояния 
В 2007 году состояние оценивалось в $13,5 млрд (шестое место по размеру состояния среди российских предпринимателей на начало 2007 года).

В 2012 году занимал 57-е место в списке миллиардеров мира, имея состояние в $13,4 млрд.

Американская версия журнала Forbes в 2015 году оценивала состояние Фридмана в $14,6 млрд (68-е место в мире). В том же году в списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала Forbes, Фридман занял второе место.

В 2016 году в рейтинге журнала Forbes самых богатых российских предпринимателей занял второе место.

В 2012 и 2017 годах выбирался журналом Forbes «Российским бизнесменом года».

В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Михаил Фридман занимает 11-е место с состоянием $15,5 млрд. За прошедший год его состояние выросло на $2,5 млрд. На 1 декабря 2022 года, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Михаила Фридмана уменьшилось до $11,4 млрд.

Санкции Европейского союза и других стран 

С 28 февраля 2022 года находится под санкциями Европейского союза — как лицо, которое «активно поддерживало материально или финансово и получало выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Также Евросоюз отмечает что «Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по отмене западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины».

14 марта 2022 года Фридман попал в санкционные списки Австралии. 15 марта того же года санкции против Фридмана, а также прочих главных акционеров «Альфа-Групп», были введены также правительством Великобритании. С 5 апреля 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии. С 19 апреля — находится под санкциями Канады.

Михаил Фридман и его партнер Петр Авен назвали обвинения ЕС клеветническими и пообещали оспаривать их «всеми доступными им средствами».

В интервью изданию Bloomberg Businessweek Фридман назвал санкции Запада, направленные против представителей российского бизнеса, нелогичными, а мнение о том, что российские бизнесмены могут влиять на проведение «военной операции» на Украине — ошибочным.

31 мая 2022 года Канада ввела санкции против двух дочерей Фридмана — Ларисы и Екатерины.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 19 октября 2022 находится под санкциями Украины.

Критика 
Осенью 2002 года «Альфа-Эко» Михаила Фридмана заключила самую крупную за всю историю сделку с Ираком по продаже нефти. Компания обязалась реализовать 20 миллионов баррелей иракской нефти-сырца, несмотря на санкции, которые по настоянию США решено было ввести в отношении режима Саддама Хусейна. Западные СМИ указывали, что подобная транзакция ещё больше дестабилизирует и без того непростую обстановку в мире. Кроме того, высказывались опасения и по поводу возможной экологической катастрофы, так как значительная часть танкеров, которые фрахтовала компания Фридмана для перевозки нефти, избегала проверок в портах. В ноябре 2002 года у берегов Галисии затонул либерийский танкер «Престиж», на борту которого было 77 тысяч тонн российского мазута; он принадлежал компании Crown Resources, относившейся к «Альфа-Групп» Фридмана. Разлившийся мазут вызвал экологическую катастрофу у берегов Испании. Из-за этого испанская газета El Mundo назвала Фридмана «Грязным Михаилом» — по аналогии с «Грязным Гарри». Общий ущерб был оценён в 1,5 млрд евро, но виновных выявлено не было.

В середине 2017 года инвестиционная компания LetterOne, одним из учредителей которой является Михаил Фридман, приобрела 29 % акций испанской сети супермаркетов Dia, насчитывающей 8000 магазинов. Первоначально покупка была положительно оценена другими инвесторами, и акции Dia выросли на 14 %. После того как у Dia начались финансовые сложности, в газете El Confidencial назвали действия Фридмана попытками рейдерских захватов испанских предприятий. Экономический эксперт Серхио Авила заявил: «С вхождением в неё (Dia) люксембургской инвестиционной группы LetterOne, контролируемой Михаилом Фридманом, начали резко падать продажи, снижаться доходность предприятий, что сопровождалось падением акций Dia на Мадридской бирже. Поэтому я оцениваю перспективы Dia как крайне негативные и ни в коем случае не рекомендую её инвесторам». Стоимость акций Dia за полтора года после покупки упали более чем на 90 %.

В 2019 году Михаил Фридман оказался под расследованием прокуратуры Испании, обвинившей его в коррупции и преднамеренном банкротстве мобильного оператора связи Zed World Wide (ZWW) в 2016 году. Прокурор Хосе Гринда Гонсалес в судебном заявлении отметил, что попытка Михаила Фридмана завладеть ZWW выглядит как рейд. Испанская прокуратура считает, что Фридман оказывал влияние на принятие отрицательного решения в выдаче кредита ZWW банком Amsterdam Trade Bank. По итогам судебного заседания, прошедшего 21 октября 2019 года, на котором Михаил Фридман давал показания, обвинение не стало просить о каких-либо ограничительных мерах для него. При этом прокурор уверен, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры».

В конце октября 2019 года судья Национального суда Испании начал расследование по ещё одному иску против Фридмана и аффилированной с ним компании LetterOne в связи с покупкой продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения стоимости акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.

В конце 2019 года уже в России внимание общественности было привлечено к новому громкому делу, в котором участвует компания А1 (Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», материнской компании по отношению к А1). A1 приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к ранее судимому предпринимателю Виктору Батурину — брату одной из богатейших женщин России Елены Батуриной. Представители Елены Батуриной уверены, что происходящее — «это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих её давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования».

Семья 
Разведён, бывшая жена — Ольга Фридман (девичья фамилия Айзиман) из Иркутска, также училась в Московском институте стали и сплавов, в 2000 году окончила курсы дизайнеров в Париже. В первой половине 2000 года родители Фридмана переехали на постоянное жительство в Кёльн. У Фридмана есть дочери Лора Фридман (1993 г. р.), Катя Фридман (1996 г. р.), Ника Ожельская (2006 г. р.) и сын Александр Ожельский (2000 г. р.). В 2021 году Forbes написал о том, что Александр Ожельский (Саша Фридман) занялся бизнесом по производству протеиновых батончиков. В 2022 году Ожельский заявил, что покинул Россию после 24 февраля, а также что считает себя украинцем, назвав несправедливыми персональные санкции Украины в отношении себя.

Награды и премии 
 Благодарность президента Российской Федерации (25 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.
 Победитель V Национальной премии «Директор года» (2010) в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

См. также 
 Семибанкирщина

Примечания

Ссылки 

 Биография, фото
 Кем были богатейшие граждане России в 25 лет
 Человек из «Альфы» // Елена Березанская, Forbes. 01/2007.

 Личный сайт Михаила Фридмана

Персоналии:Альфа-Групп
Предприниматели России
Миллиардеры России
Члены президиума Российского еврейского конгресса
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Приватизация в России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Русская эмиграция четвёртой волны